Канэхара () — японская фамилия. Известные носители:

 Канэхара, Масанори (род. 1982) — японский боец ММА.
 Канэхара, Хитоми (род. 1983) — японская писательница.